Origone ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Origone (* 1987), italienischer Alpin- und Geschwindigkeitsskifahrer
 Simone Origone (* 1979), italienischer Geschwindigkeitsskifahrer